Monroe County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Monroe County (Alabama)
 Monroe County (Arkansas)
 Monroe County (Florida)
 Monroe County (Georgia)
 Monroe County (Illinois)
 Monroe County (Indiana)
 Monroe County (Iowa)
 Monroe County (Kentucky)
 Monroe County (Michigan)
 Monroe County (Mississippi)
 Monroe County (Missouri)
 Monroe County (New York)
 Monroe County (Ohio)
 Monroe County (Pennsylvania)
 Monroe County (Tennessee)
 Monroe County (West Virginia)
 Monroe County (Wisconsin)